«Crazy» — песня, написанная тогда ещё молодым автором-песенником Вилли Нельсоном. Наиболее известна в исполнении Пэтси Клайн. Записывалась многими певцами, включая Лиэнн Раймс и Хулио Иглесиаса

В 1992 году сингл Пэтси Клайн с этой песней (1962 год) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Crazy» в исполнении Пэтси Клайн на 85 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня также находится на 85 месте.

Кроме того, в 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил «Crazy» в исполнении Пэтси Клайн на 203 место уже своего списка «500 величайших песен всех времён».

Также песня, в частности, вошла (опять же в оригинальном исполнении Пэтси Клайн) в составленный журналом «Тайм» в 2011 году список All-TIME 100 Songs (список ста лучших песен с момента основания в 1923 году журнала «Тайм»).

Чарты

Примечания 

Синглы 1961 года
Кантри-баллады
Зал славы «Грэмми»
Песни Линды Ронстадт
Песни Хулио Иглесиаса

Песни 1961 года
Синглы Decca Records
Песни Лиэнн Раймс
Песни Мины